Ellen Kiessling – mezzofondista tedesca
 Georg Kiessling – calciatore tedesco
 Stefan Kießling – dirigente sportivo e calciatore tedesco

Pagine correlate 

Kissling